Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die J&T Banka Prague Open 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 27. bis 29. April 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Prag